Plusieurs villes ou communes possèdent une rue Renkin :

Rue Renkin à Bruxelles
 Rue Renkin à Liège
 Rue Renkin à Verviers

Notes et références

Voir aussi 
 

Renkin